HK je kratica, ki ima več pomenov:
 Hong Kong
 Heckler & Koch - proizvajalec orožja

Glej tudi